

Portugal 
 Carlos Alberto da Mota Pinto — foi um jurista e político português em 1936.
 Carlos Alberto Moniz — músico português nascido em 1948.
 Carlos Alberto Vidal — músico português nascido em 1954.

Brasil 
 Carlos Alberto (ator) — foi um ator brasileiro nascido em 1925.
 Carlos Alberto (cantor) — cantor brasileiro nascido em 1933.
 Carlos Alberto de Nóbrega — apresentador de televisão e roteirista brasileiro nascido em 1936.
 Carlos Alberto Caó de Oliveira — foi um jornalista brasileiro nascido em 1941.
 Carlos Alberto de Oliveira Andrade — foi um empresário brasileiro nascido em 1943.
 Carlos Alberto Riccelli — ator brasileiro nascido em 1946.
 Carlos Alberto Sicupira — empresário brasileiro em 1948.
 Carlos Alberto dos Santos Cruz — general de divisão brasileiro nascido em 1952.
 Carlos Alberto (dublador) — dublador e radialista brasileiro nascido em 1964.

Esporte 
 Carlos Alberto Silva — foi um treinador de futebol brasileiro nascido em 1939.
 Carlos Alberto Parreira — ex-treinador de futebol brasileiro nascido em 1943.
 Carlos Alberto Torres — foi um jogador de futebol brasileiro nascido em 1944.
 Carlos Alberto da Cunha — ex-jogador de futsal brasileiro nascido em 1961.
 Carlos Alberto Gomes de Jesus — ex-jogador de futebol brasileiro nascido em 1984.
 Carlos Alberto Santos da Silva — jogador de futebol brasileiro nascido em 1987.

Outros 
 Carlos Alberto da Sardenha — rei da Sardenha de 1831 a 1849 nascido em 1798.

Desambiguações de antropônimos